Отто Рудольфович фон Фрейман (, Лифляндская губерния — , Хельсинки) — Генерал-майор в отставке, участник боевых действий против Турции.

Биография 

Из дворян Лифляндской губернии, его отец отставной инженер генерал-майор Рудольф Оттович фон Фрейман принимал участие в строительстве Кронштадтской крепости. Мать Елизавета Николаевна Шварц.

Родился 17 сентября 1849 года, вероисповедания лютеранского. В Пажеский корпус поступил в 1862 году. С 17 июля 1867 года камер-паж. В прапорщики лейб-гвардии Гатчинского полка. С 30 августа 1870 года подпоручик, а с 2 апреля 1873 года — поручик.

По окончании курса Николаевской академии Генерального Штаба в 1875 году, вернулся обратно в полк и 30 августа произведен в штабс-капитаны. С высочайшего разрешения командирован на Кавказ, для участия в военных действиях корпуса действовавшего на Кавказско-турецкой границе, с прикомандированием к 16-му гренадерскому Мингрельскому Его Императорского Величества князя Дмитрия Константиновича полку. За отличия в боях 30 августа 1877 года награждён орденом Святой Анны 3 степени с мечами и бантом.

Ввиду мобилизации гвардии Фрейман сдал роту и отправился к месту постоянного служения (Егерский полк к тому времени уже находился в Болгарии) прибыв в Богот, главную квартиру, 16 октября 1877 года был прикомандирован к штабу Западного отряда Действующей Дунайской армии (переименованному впоследствии в отряд обложения города Плевны), по расформировании этого отряда переведен для исполнения тех же обязанностей в штаб Восточного отряда.

С 16 апреля 1878 года капитан, 6 мая командирован в распоряжение Императорского Российского комиссара в Болгарии и 29 мая назначен старшим адъютантом штаба войск состоявших в его распоряжении. Затем Фрейман был назначен на ту же должность (по строевой части) в штаб оккупационных войск в Княжестве Болгарском, с 15 февраля 1879 года и.д начальника комендантского управления оккупационных войск.

По расформировании комендантского управления и по сдаче отчетов, Фрейман по собственному желанию 16 октября 1879 года был выведен за штат. С 26 июля 1880 года по 30 сентября 1884 года командовал Ловчинской 13-й дружиной Болгарской армии, с производством в полковники Болгарской службы. В августе 1884 года был прикомандирован к Финляндскому кадетскому корпусу, на должность репетитора, 17 ноября 1886 года произведён в подполковники русской службы. С 5 апреля 1887 года штатный преподаватель Финляндского кадетского корпуса, преподавал тактику, общую и военную историю, военную администрацию и прочие военно-прикладные дисциплины до самого закрытия корпуса в 1903 году. 17 апреля 1887 года фон Фрейман был произведён в полковники, а 13 сентября 1904 года в генерал-майоры. В 1905 году фон Фрейман был уволен с военной службы.
Генерал фон Фрейман был не только наиболее квалифицированным педагогом Финляндского кадетского корпуса за его почти вековую историю, но также сделал большой вклад в военную музыку. Назначенный членом и секретарём Комиссии по рассмотрению реорганизации управления Российской армией и флотом, работавшей в 1900—1903 годах, он собрал и опубликовал четырёхтомное собрание почти всех российских военных маршей, появившееся в Санкт-Петербурге в 1903 году.

Женился 29 марта 1880 года на дочери генерал-майора Эдуарда Ивановича Хильде Эдуардовне Неовиус. В браке у них родилось пятеро детей: Эрнст-Феликс (родился 30 января 1881 года), Хильдергард Иоганн (родился 9 мая 1882 года), Эльза-Леония (родилась 13 июня 1884 года), Ольга-Маргарита (родилась 25 февраля 1886 года), Ингрида-Шарлота (родилась 20 июля 1887 года).

Труды 

 Пажи за 183 года (1711—1894). Биографии бывших пажей, с портретами. Выпуск 1
 Пажи за 185 лет : Биогр. и портр. бывших пажей с 1711 по 1896 г. / Собр. и изд. О. фон Фрейман (алфавитный список)
 Сборник полковых (встречных) и исторических маршей Российской Армии в партитурах. в 4-х томах. Лейпциг, 1902. Сост. О. Фрейман
 Об учреждении взаимного товарищества страхования офицеров гвардии, армии и флота / Сост. О. фон-Фрейман Варшава : тип. штаба Варш. воен. окр., 1901
 Gesetz für die Evangelisch-lutherische Kirche in Russland: Mit Erläuterungen nach Entscheidungen ... (1901)

Источники 

 Пажи за 185 лет : Биогр. и портр. бывших пажей с 1711 по 1896 г. / Собр. и изд. О. фон Фрейман стр 624—625
 Ламсдорф, Владимир Николаевич Дневник: 1894—1896
 Н. Н. Аурова. Система военного образованя в России: кадетские корпуса во второй половине XVIII — первой половине XIX века

Ссылки 

 КЛУБНЫЙ АРХИВ. Хобби боевого русского генерала
 Дворцова свита Придворното общество на Третото българско царство
 Биография фон Фреймана
 Биография
 Биография отца Фреймана

Примечания 

Родившиеся в Лифляндской губернии
Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Педагоги Российской империи
Выпускники Пажеского корпуса
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Александра 4 степени
Педагоги Финляндии